Жювиньи ():

 Жювиньи — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя.
 Жювиньи — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Жювиньи — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Жювиньи-сюр-Сёль